Arto Härkönen – ex giavellottista finlandese
 Kari Olavi Härkönen, noto come Brädi – rapper finlandese
 Kari Härkönen – ex fondista finlandese